Mitreola är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Mitreola ingår i familjen Loganiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gentianaordningen
Mitreola

en:Mitreola